Osoby o tym nazwisku:
 Jordanka Błagoewa – bułgarska lekkoatletka
 Weła Błagoewa – bułgarska dziennikarka, pisarka, nauczycielka, działaczka feministyczna